Ле́ндеры — топоним:
 Лендеры (посёлок) — посёлок в Муезерском районе Республики Карелия.
 Лендеры (станция) — населённый пункт и железнодорожная станция в Муезерском районе Республики Карелия.
 Лендеры-1 — посёлок в Муезерском районе Республики Карелия.